

Geografía 

 Illy – comuna francesa en Ardenas

Personas 

 Andrea Illy – empresario italiano
 Ernesto Illy – empresario y científico italiano, hijo de Francesco
 Francesco Illy – empresario e inventor húngaro
 Riccardo Illy – empresario y hombre político italiano

Otro 

 Illy – compañía italiana del sector alimenticio